Железнодоро́жный ваго́н (, от  — повозка, от нем. wagen - телега) — несамоходное (как правило) транспортное средство, предназначенное для движения по рельсам или иным путям (монорельсу, маглев-колее и т. д.) и (как правило) эксплуатируемое с локомотивом (исключением являются вагоны-секции пассажирских электро- и дизельных поездов и автомотрисы (в том числе электромотрисы). В частности, дизель- и электропоезда не нуждаются в локомотивах. Автомотрисы являются самостоятельно движущимися транспортными средствами). Прототип — небольшая повозка, представлявшая собой ящик, передвигавшийся по деревянным рельсам на горных предприятиях.

Вагон является единицей подвижного состава (например, и чаще всего, железнодорожного). Вагон предназначен для перевозки грузов или пассажиров и оборудован, естественно, всеми необходимыми устройствами для их перевозки и для включения вагона в состав поезда. Строительством вагонов занимаются вагоностроительные предприятия.

В России прообразы вагона — вагонетки — появились на рудничных и внутризаводских рельсовых дорогах в 1764 году на Колывано-Воскресенском заводе на Алтае, а затем в 1788 году на Александровском заводе в Петрозаводске, в 1810 на Змеиногорском руднике, а с паровой тягой — на Нижнетагильской железной дороге, построенной в 1834 году.

Для Царскосельской железной дороги подвижной состав (в том числе и вагоны) был закуплен в Англии. Производство первых отечественных вагонов для железной дороги между Москвой и Санкт-Петербургом было налажено на Александровском заводе в Санкт-Петербурге в 1846 году.

Виды и классификация вагонов 
Вагоны различаются по типу используемой путевой инфраструктуры (железнодорожные, монорельсовые, маглев-вагоны, VAL/NeoVAL).

В частности, железнодорожные вагоны различаются по числу колёсных пар (осности) — выпускаются 4, 6, 8, 12, 16 и  По устройству ходовых частей — тележечные и нетележечные. Основные параметры, характеризующие железнодорожный вагон: грузоподъёмность, собственная масса вагона (тара), осевая нагрузка, нагрузка на  (погонная нагрузка).

В настоящее время железные дороги России располагают парком пассажирских и грузовых вагонов: цельнометаллические пассажирские (СВ, купейные, плацкартные, межобластные), цельнометаллические багажные и почтовые, вагоны для перевозки заключённых, вагоны-платформы, крытые вагоны, полувагоны, вагоны-цистерны, хопперы, вагоны-рефрижераторы и рефрижераторные секции и изотермические вагоны (или вагоны-термосы, различные специализированные вагоны (для перевозки контейнеров (фитинговые платформы), вагоны-автовозы, вагоны-лесовозы, вагоны-битумовозы, транспортёры, сборно-раздаточные вагоны, вагоны для перевозки животных (например скота), вагоны для перевозки невлагостойких грузов (напр. бумаги) и т. д.).

Для поездок по железным дорогам особо важных государственных должностных лиц и для руководящего состава железных дорог выпускаются новые или переоборудуются из обыкновенных пассажирских, вагоны-салоны. Вагоны-салоны могут иметь подоконные бронепояса, пуленепробиваемое остекление и усиленную из-за увеличенного бронированием веса экипажную часть с трёхосными тележками.

Некоторые вагон-салоны, имеющие историческое значение, сохранены в музеях, расположенных в том числе и на открытом воздухе

Современные вагоны могут быть несамоходными и самоходными, к самоходным относятся моторные электровагоны электропоездов, трамвайные вагоны, метровагоны, вагоны дизель-поездов, авто- и электромотрисы.

Вагоны грузового парка

Крытый вагон 

Крытый вагон предназначен для обеспечения сохранности перевозимого груза в неблагоприятных метеоусловиях, защиты от кражи и механических повреждений.

К крытым вагонам относятся также вагоны изотермического и холодильного парков: вагон-ледник, рефрижераторный вагон, вагон-термос.

Полувагон 

Полувагон предназначен для насыпных грузов (руда, уголь, флюсы, лесоматериалы и т. п.), контейнеров, прочих грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков.

Вагон-цистерна 

Цистерны предназначены для перевозки наливных грузов, то есть жидкостей: нефти и нефтепродуктов, химически активных и агрессивных жидких веществ, сжиженного газа (пропан-бутан, кислород, водород), воды, молока и т. д. Вагоны-цистерны используются также для перевозки муки и жидкого цемента.

Платформа 

Платформы предназначены для перевозки длинномерных, штучных и сыпучих грузов, контейнеров и оборудования, не требующих защиты от атмосферных воздействий.

Фитинговая платформа 

Фитинговая платформа — это специализированная платформа, предназначенная для перевозки крупнотоннажных контейнеров и оборудованная специализированными узлами для их крепления — фитинговыми упорами.

Хоппер 

Хоппер предназначен для перевозки массовых насыпных грузов (угля, руды, цемента, зерна, песка, балласта) и оборудован механизмами саморазгрузки.

Вагоны пассажирского парка

Модельный ряд 
Вагоны нового модельного ряда (нефирменные поезда):
 61-4174 — вагон пассажирский купейный «СВ»
 61-4179 — вагон пассажирский купейный с установкой кондиционирования воздуха
 61-4186 — вагон пассажирский купейный штабной
 61-4194 — вагон пассажирский плацкартный с установкой кондиционирования воздуха
Вагоны премиум-класса:
 61-4440 — вагон пассажирский купейный
 61-4445 — вагон пассажирский купейный штабной
 61-4447 — вагон пассажирский плацкартный
 61-4458 — вагон пассажирский купейный с местами для сидения

Типы вагонов 
 Л — двухместный мягкий, СВ. 9 двухместных купе.
 М — мягкий, вагон-люкс.
 К — купейный. Пример: жёсткий купейный вагон постройки ГДР. 36 мест + двухместное купе проводника.
 ВР — Вагон-ресторан — вагон, предназначенный для питания пассажиров.
 КБ — купейный вагон с буфетом (вагон-буфет).
 П — плацкартный, 54 спальных места.
 О — общий. 81 сидячее место.
 С — места для сидения. Межобластной с креслами для сидения — 56, 60, 62 или 64 места в зависимости от модели вагона.

Вагоны повышенной комфортности, в зависимости от категории и комплекса предоставляемых услуг делятся на:
 Э — экономический
 Б — бизнес

Вагоны :
 I класс (22 места)
 II класс (33 места)

См. также 
 Двухэтажный вагон
 Фирменный пассажирский поезд
 Ширина колеи
 Тихвинский вагоностроительный завод
 Стахановский вагоностроительный завод
 Тверской вагоностроительный завод
 Вагоноремонтный завод

Примечания

Ссылки 

 
 
 Расшифровщик номеров вагонов
 Схемы пассажирских вагонов на Яндексе.

 
Железнодорожный транспорт